Watermeyer steht für den Personennamen:

 Gottfried Andreas Watermeyer (1917–1972),  ein südafrikanischer Dichter auf dem Gebiet der Afrikaans-Literatur
 Godfried Andreas Watermeyer (* 1871), ein südafrikanischer Wissenschaftler und Professor, erster Präsident des 1923 gegründeten Southern African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM)